

Брестниця () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Тервел.
 Брестниця () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ябланиця.